

Топоніми

Сезар (Португалія) — парафія.

Кіно 
 Сезар (кінопремія)